Ivan Dimitrov (1935–2019) bolgár válogatott labdarúgó, olimpikon
 Ivan Dimitrov (1952) bolgár röplabdázó, olimpikon
 Ivan Dimitrov (1973) bolgár sportlövő, olimpikon